Hoessein (soms ook gespeld als Hussein) is de naam van:
 Saddam Hoessein (1937-2006), Iraaks president van 1979 tot 2003.
 Koesai Hoessein (1966-2003), zoon van Saddam Hoessein.
 Oedai Hoessein (1964-2003), zoon van Saddam Hoessein.
 Hoessein ibn Ali (1853-1931), sjarief van de Hidjaz en emir van Mekka
 Koning Hoessein (1935-1999) van Jordanië.
 Hoessein (1994), kroonprins van Jordanië
 Hoessein (imam) (627-680), de derde imam van de sjiïeten en kleinzoon van de profeet Mohammed